Junior-VM i håndbold 1985 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1985 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1985 (kvinder)